30. Sinfonie steht für:

 30. Sinfonie (Haydn)
 30. Sinfonie (Mozart)

Siehe auch:
 Liste von Sinfonien